Najran Sport Club (), também conhecido como Najran SC, é um clube de futebol profissional, localizado em Najrã, Arábia Saudita, que foi fundado em 1981. O clube atua no Campeonato Saudita de Futebol após conquistar a promoção na temporada 2006/07.

História 
O Najran SC é um clube novo em comparação com outros clubes sauditas. A ideia de criar o clube nasceu pela primeira vez em 1980, quando um grupo de Najranis levantou uma solicitação para o serviço de assistência social da Juventude expressando seu desejo em estabelecer um clube que levou o nome de sua cidade. Esforços foram concentrados para alcançar esta missão, que era apenas uma ideia, até a aprovação do presidente geral da Previdência da Juventude naquela época, sua Alteza Real o Príncipe Faisal bin Fahad bin Abdulaziz. Assim, os fundadores do clube realizaram uma reunião para formar e eleger a primeira diretoria.

Conquistas 
O Najran SC chegou até a final da Copa Príncipe Faisal Bin Fahad na temporada 2005–06. Na temporada 2007–08 qualificou-se para o Campeonato Saudita de Futebol.

Na temporada 2009–10 chegou até a final da Copa da Arábia Saudita, depois de derrotar algumas das equipes mais fortes do futebol da Arábia como o Al-Ittihad, mas perdeu a final para o Al-Hilal por 1-2, após uma exibição impressionante.

Treinadores 
 Lotfi Benzarti
 Costică Ștefănescu (2008)
 Marcelo Zuleta (Julho 2008–??)
 Mourad Al Akabi (Julho 2010–Nov 10)
 José Rachão (Nov 2010–Junho 11)
 Gjoko Hadžievski (Set 2011–Junho 12)
 Miodrag Ješić (Maio 2012–Jan 13)
 Gjoko Hadžievski (Março 2013–)

Ligações externas 
Ogol
Soccerway
Futebol365.pt
Worldfootball 

Clubes de futebol da Arábia Saudita
Clubes de futebol fundados em 1981